Plaats in Indonesië
 Ringin Anom (Karangjati), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Ringin Anom (Kota Kediri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java